Лев Владимирович Кулаковский (, Волочиск, Староконстантиновского уезда, Волынской губернии — , Москва) — украинско-российский советский музыковед, фольклорист и педагог, автор учебников.

Биография 
В 1916 поступил на биологическое отделение физико-математического факультета Киевского университета, которое окончил в 1922. Затем в Киевском театральном техникуме (1923—1924). В 1924—1927 продолжил обучение под руководством А. А. Альшванга на научно-теоретическом факультете Киевского музыкально-драматического института им. Лысенко.

В 1925—1930 — преподаватель 5-й Киевской музыкальной профессиональной школы и факультета музыкального воспитания Института им. Лысенко (1926—1929).

С 1930 работал научным сотрудником Государственной академии искусствознания.
Сотрудничал в журналах «Музыкальное образование», «Советская музыка», «Советская этнография» и др.

В 1938—1956 участвовал во многих музыкально-фольклорных экспедициях в Брянскую, Владимирскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Ярославскую области.

Научная деятельность 
Автор многих книг по теории музыкального воспитания, составитель сборника «Русские, украинские и белорусские песни» (М., 1937), а также статей по вопросам музыкального фольклора, педагогики, теории ладового ритма, музыкальной эстетики, в том числе
 «Ритмика» («Червоний шлях», 1925, № 6—7, на укр. яз.),
 «К вопросу о строении народных мелодий» («Музыкальное образование», 1928, № 4—5, 6),
 «Анализ выразительности народных мелодий» (там же, 1930, № 6),
 «Опера и звуковое кино» (Советская музыка, 1933, № 4),
 «Диссонанс» (БСЭ, изд. 1-е, т. 64),
 «За массовое творчество в музыкальной самодеятельности» («Музыкальная самодеятельность», 1935, № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1936, № 1),
 «У истоков русской народной музыкальной культуры» (1940, № 10, 12),
 «Кострома» (Советская этнография, 1941, № 1),
 «Песнь о полку Игореве» (Советская музыка, 1946, № 12),
 «Мелодия» (БСЭ, изд. 2-е, т. 27),
 «О восприятии музыки» (Советская музыка), 1956, № 6),
 «Уроки народного творчества» (в кн.: О музыке. М., 1974).

На протяжении ряда лет занимался изучением ритмики и музыкальной структуры «Слова о полку Игореве».

Избранные работы 
 Теоретические основы музыкального воспитания (на укр. яз.). Киев, 1930;
 Музыкальная грамота (совм. с Г. Л. Киселевым, на укр. яз.). Киев, 1932;
 «Снегурочка». Опера Н. А. Римского-Корсакова. Путеводитель по опере. М., 1933, 4-е изд. 1936;
 Основы музыкальной грамоты (пособие для начинающих). М., 1935;
 Музыкальная грамота (совм. с Г. Л. Киселевым). М., 1934, 2-е изд. 1936;
 Краткий курс музыкальной грамоты. М., 1938;
 Строение куплетной песни. М., 1939;
 «Песнь о полку Игореве»: Проблема воссоздания музыки // Сов. музыка. 1946. № 12. С. 77—89;
 О русском народном многоголосии. М., 1951;
 Искусство села Дорожева. М., 1959, 2-е изд. 1965;
 Музыка как искусство. М., 1960;
 Как научиться читать ноты. М., 1961, 2-е изд. 1963, 3-е изд. 1966;
 Как научиться собирать и записывать народную песню. М., 1962;
 Песня, её язык, структура, судьбы. М., 1962;
 Из «Слова» песни не выкинуть // Знание — сила. 1973. № 97. С. 30—32;
 За народной мудростью. М., 1975. (совм. с Н. Н. Кулаковской)
 Песнь о полку Игореве: Опыт воссоздания модели древнего мелоса. М., 1977.
 С маской, бубном и гудком : Как возник и развивался народный театр. — М., 1983. (совм. с Н. Н. Кулаковской)

Ссылки 
 Кулаковский Лев Владимирович

Фольклористы СССР
Выпускники физико-математического факультета Киевского университета
Музыкальные педагоги Украины
Музыкальные педагоги СССР
Авторы учебников
Выпускники Киевской консерватории
Исследователи Слова о полку Игореве
Преподаватели Киевской консерватории
Слависты СССР